Trang steht für:
 Trang, Stadt in Thailand, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz
 Trang (Provinz), Provinz in Südthailand

Trang ist der Familienname von:
 Thuy Trang (1973–2001), vietnamesisch-amerikanische Schauspielerin

Tráng ist der Familienname von:
 Lê Dũng Tráng (* 1947), vietnamesisch-französischer Mathematiker